
Molekulska formula -{C8H11NO}- se može odnositi na:

 2-Hidroksifenetilamin
 para-Kresidin
 4-Dimetilaminofenol
 Toramin
 meta-Tiramin